Арск:

 Арск — город в России, административный центр Арского района Татарстана.
 Город Арск — муниципальное образование со статусом городского поселения в Арском районе Татарстана.
 Арск — железнодорожная станция Казанского отделения Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».